Улица То́карева — улица в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга. Проходит от Приморского шоссе и Транспортной улицы до Дубковского шоссе.

История 
Прежде состояла из двух улиц — Литейной и Рыбацкой. Литейная улица (от Дубковского шоссе до Водосливного канала) в последней четверти XIX века получила название Литейный переулок. Оно связано с тем, что здесь жили семьи рабочих-литейщиков Сестрорецкого оружейного завода. В 1920-х годах переулку был изменён статус на улицу.

Название Рыбацкая улица (от Водосливного канала до Приморского шоссе) появилось в конце 1940-х годов. Оно связано с тем, что здесь, в устье Водосливного канала, базировалась одна из бригад рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина.

14 апреля 1975 года Литейную и Рыбацкую улицы объединили под общим названием улица Токарева. Оно дано в честь Ф. В. Токарева, русского конструктора стрелкового оружия, работавшего на Сестрорецком оружейном заводе в 1908—1914 годах. Этим же постановлением в состав улицы Токарева была включена Малая Канонерская улица, но данное решение оказалось не выполнено.

Интересные факты 
В 1930-х годах по Литейной улице получили свои названия Литейная набережная, Малый Литейный и Большой Литейный переулки. Малый Литейный ныне упразднен в 1970-х годах. Позднее на карте появился Литейный мост.

В 2007 году «для сохранения наименования» новую улицу южнее озера Сестрорецкий Разлив нарекли Рыбацкой.

Застройка 
 № 1 — жилой дом (1988)
 № 2 — жилой дом (2010)
 № 3 — жилой дом (1983)
 № 4 — жилой дом (1986)
 № 5 — школа № 435 (1989)
 № 6 — жилой дом (1999)
 № 7 — жилой дом (1987). На первом этаже расположена центральная районная библиотека им. М. М. Зощенко. Рядом 14 сентября 2003 года был установлен памятник писателю (ск. В. Ф. Онешко, арх. Н. Н. Соколов); возле него ежегодно проводятся Зощенковские чтения в день его рождения.
 № 8 — жилой дом (1997)
 № 9 — жилой дом (1986)
 № 10 — жилой дом (1993)
 № 11 — детский сад № 13 «Дельфин» (1990)
 № 12 — жилой дом (1985)
 № 13 — детский сад № 22 (1986)
 № 13а — жилой дом (2007)
 № 14 — жилой дом (1985)
 № 14а — жилой дом (1986)
 № 15 — жилой дом (1980)
 № 16 — жилой дом (1986)
 № 18 — жилой дом (1986)
 № 20 — школа № 556 (1988)

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Библиотека им. Зощенко в Сестрорецке